Le château de Fayolle est le nom porté par plusieurs châteaux du Sud-Ouest de la France, 
 en Charente :
 le château de Fayolle, à Abzac ;

 en Dordogne :
 le château de Fayolle, à  Sarrazac ;
 le château de Fayolle, à  Tocane-Saint-Apre ;
 le château de Fayolle, à Villetoureix.

Fayolle